

Cinema 
 Shadows – cortometraggio del 1913 diretto da Lloyd B. Carleton
 Shadows – film del 1914 diretto da R.F. Baker
 Shadows – film del 1914 diretto da George Edwardes-Hall
 Shadows – film muto del 1915 diretto da Harold Weston
 Shadows – film del 1919 diretto da Reginald Barker
 L'asiatico (Shadows) – film del 1922 diretto da Tom Forman
 Shadows – film del 1923 diretto da Dave Fleischer
 Shadows – film del 1931 diretto da Alexander Esway
 Ombre (Shadows) – film del 1959 diretto da John Cassavetes
 Shadows – titolo internazionale del film del 2007 Senki, diretto da Milčo Mančevski
 Shadows – film del 2009 diretto da Alexander Lang
 Shadows – film del 2020 diretto da Carlo Lavagna

Letteratura 
 Ombre (Shadows) – raccolta di racconti horror curata da Charles L. Grant
 Shadows – raccolta fotografica e poetica di Alexandra Grant e Keanu Reeves

Musica 
 Shadows – album di Gordon Lightfoot del 1982
 Shadows – album di Aaron Parks del 2002
 Shadows – album dei Teenage Fanclub del 2010
 Shadows – album di Lenka del 2013
 Shadows – singolo di Trace Cyrus del 2012

Televisione
 Shadows – serie televisiva britannica trasmessa dal 1975 al 1978
 Shadows – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1995 al 2007
 Come un'ombra (Shadows) – episodio della prima stagione di X-Files
 Ombre (Shadows) – episodio della terza stagione di The Dead Zone
 Shadows – episodio della prima stagione di The Zeta Project

Pagine correlate 
Shadow (disambigua)
The Shadows (disambigua)
The Shadow